Административно Сенегал делится на 14 регионов.

Список

История 
21 февраля 2002 года из области Сен-Луи была выделена область Матам.

10 сентября 2008 года были образованы 3 новых области. Область Каффрин была отделена от Каолака, область Кедугу — от Тамбакунды, область Седиу — от Колды.

Примечания 

Административное деление Сенегала
Списки:Сенегал